Zdeněk ze Šternberka může být:

 Zdeněk ze Šternberka († asi 1359) – syn moravského zemského hejtmana Štěpána ze Šternberka
 Zdeněk ze Šternberka a Zábřehu († 1378) – moravský šlechtic
 Zdeněk ze Šternberka na Lukově († 1405) – moravský šlechtic
 Zdeněk ze Šternberka († po 1408) – syn Jaroslava ze Šternberka († 1359)
 Zdeněk Konopišťský ze Šternberka (asi 1420–1476) – český šlechtic, nejvyšší hejtman, nejvyšší purkrabí a královský diplomat
 Zdeněk mladší ze Šternberka († 1496) – syn Jana ze Šternberka
 Zdeněk VI. ze Šternberka († 1575) – císařský rada a český místodržící
 Zdeněk ze Šternberka († 1617) – syn Jana ze Šternberka († 1595)
 Zdeněk ze Šternberka (1813–1900) – c. k. komoří (1837), čestný rytíř Maltézského řádu, majitel velkostatků Březina, Český Šternberk a Jemniště
 Zdeněk ze Šternberka (1885–1899) – syn Filipa ze Šternberka (1852–1924)
 Zdeněk Sternberg (1923–2021) – od roku 1965 hlava českošternberské linie rodu, od 90. let 20. století majitel hradu Český Šternberk a zámku Březina

Související články 
 Šternberkové